In silenzio – novella di Luigi Pirandello, contenuta nella raccolta Novelle per un anno 
In silenzio/Piccola Katy – singolo dei Pooh del 1968
In silenzio – film per la televisione del 1985 diretto da Luigi Filippo D'Amico e Roger Grenier